Little Skerry kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Little Skerry, Shetlandsöarna, skär, Shetlandsöarna, Skottland, 
 Little Skerry, Pentland Skerries, skär, Orkneyöarna, Skottland,